XIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 1986 roku po 16 latach gościł powtórnie Meksyk, w miejsce Kolumbii, która wycofała się z organizacji turnieju. Startowały 24 drużyny, rozegrano 52 mecze. W finale zmierzyły się ze sobą zespoły Argentyny i RFN. Mecz zakończył się zwycięstwem Argentyny 3:2. W turnieju zadebiutowały reprezentacje Danii, Iraku i Kanady.

Maskotkę (ubrana w sombrero wąsata papryczka jalapeño nosząca strój reprezentacji Meksyku) nazwano Pique.
Imię maskotki pochodzi z hiszpańskiego od picante, czyli ostry. Postać wywołała kontrowersje w Meksyku z powodu stereotypów etnicznych.

Klasyfikacja końcowa:
 
  RFN
 
 

Królem strzelców z sześcioma bramkami został Gary Lineker reprezentujący Anglię.

Składy drużyn

Kwalifikacje 
W eliminacjach wystartowało 121 reprezentacji narodowych z 6 kontynentów. Zapewniony awans miał  (gospodarze) oraz  (obrońcy tytułu).

Zakwalifikowane drużyny:

Stadiony 
 Guadalajara, Estadio Jalisco
 Guadalajara, Estadio Tres de Marzo
 Irapuato, Estadio Irapuato
 León, Estadio Nou Camp
 Meksyk, Estadio Azteca
 Meksyk, Estadio Olímpico Universitario
 Monterrey, Estadio Universitario
 Monterrey, Estadio Tecnológico
 Nezahualcóyotl, Estadio Neza 86
 Puebla, Estadio Cuauhtémoc
 Queretaro, Estadio Corregidora
 Toluca, La Bombonera

Faza grupowa 
Legenda do tabelek:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc awansowały do dalszych gier.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Ranking drużyn z trzecich miejsc

Faza pucharowa 

UWAGA: W nawiasach podane są wyniki po rzutach karnych

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce 

Francja Rust – Amoros, Battiston, Bibard, Le Roux (Bossis), Ferreri, Genghini, Tigana (Tusseau), Vercruysse, Bellone, Papin
Belgia Pfaff – Gerets, Renquin (F. Van der Elst), Grün, Scifo (L. Van der Elst), Ceulemans, Mommens, Demol, Vervoort, Claesen, Veyt

Finał 

Argentyna Pumpido – Brown, Cuciuffo, Ruggeri, Batista, Burruchaga (Trobbiani), Maradona, Enrique, Giusti, Olarticoechea, Valdano
RFN Schumacher – Briegel, Brehme, Förster, Jakobs, Eder, Matthäus, Magath (D. Hoeness), Berthold, Rummenigge, Allofs (Völler)

 
MISTRZ ŚWIATA 1986

ARGENTYNA DRUGI TYTUŁ

Klasyfikacja strzelców turnieju 
 Bramki z serii rzutów karnych nie są wliczane do klasyfikacji strzelców. Informacje na temat autorów tych goli znajdą się wyłącznie przy opisie meczu.

6 bramek 
  Gary Lineker

5 bramek 
  Diego Maradona
  Emilio Butragueño
  Careca

4 bramki 
  Preben Elkjær Larsen
  Igor Biełanow
  Jorge Valdano
  Alessandro Altobelli
  Rudi Völler

3 bramki 
  Jesper Olsen
  Jan Ceulemans
  Nico Claesen

Linki zewnętrzne 
 Wszystko o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej